Serdán puede hacer referencia a:

Personas 
Aquiles Serdán; político revolucionario mexicano.
Carmen Serdán; política mexicana, hermana de Aquiles.
Máximo Serdán; político revolucionario mexicano, hermano de Carmen y de Aquiles.
Eulogio Serdán; político español.

Miscelánea 

Ciudad Serdán, cabecera del municipio de Chalchicomula de Sesma en el Estado de Puebla, antiguamente conocida como San Andrés Chalchicomula.
Aquiles Serdán, municipio del estado de Chihuahua, México.
Aquiles Serdán, estación de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. 
Estadio Hermanos Serdán, estadio de béisbol ubicado en la ciudad de Puebla, México.